Pedraza ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Pedraza (* 1996), spanischer Fußballspieler
 Ángel Pedraza (1962–2011), spanischer Fußballspieler und -trainer
 David Añez Pedraza (1931–2010), bolivianischer Politiker 

 Lina Olinda Pedraza Rodríguez (* 1955), kubanische Politikerin
 Luciana Pedraza (* 1972), argentinische Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin
 María Pedraza (* 1996), spanische Schauspielerin
 Miguel Pedraza (* 1969), puerto-ricanischer Bogenschütze
 Walter Pedraza (* 1981), kolumbianischer Radrennfahrer

Pedraza bezeichnet:
 Pedraza (Segovia), eine Gemeinde in der Provinz Segovia, in der autonomen Gemeinschaft Kastilien-León, Spanien
 Burg Pedraza, eine Burg in der Gemeinde Pedraza in der autonomen Gemeinschaft Kastilien-León (Spanien)